Красноярский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

Красноярский сельсовет — сельское поселение и/или административно-территориальная единица в России.

 Красноярский сельсовет — в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Красноярский сельсовет — в Советском районе Алтайского края.
 Красноярский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.
 Красноярский сельсовет — в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Красноярский сельсовет — в Красноярском районе Астраханской области.
 Красноярский сельсовет — в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Красноярский сельсовет — в Уфимском районе Башкортостана.
 Красноярский сельсовет — административно-территориальная единица в Жирновском районе Волгоградской области, преобразована в Красноярский поссовет.
 Красноярский сельсовет — в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Красноярский сельсовет — в Илекском районе Оренбургской области.
 Красноярский сельсовет — в Андроповском районе Ставропольского края.

Крым, Украина 

 Красноярский сельский совет — в Черноморском районе Автономной Республики Крым. Российские власти образовали на его месте Красноярское сельское поселение.